Промышленно-строительный банк — название ряда коммерческих банков России. Сокращённо — Промстройбанк.

 Промышленно-строительный банк России — создан в 1922 году под названием Промышленный банк. С 1993 года — Промстройбанк России. Ликвидирован в апреле 2004 года.
 Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга (Промстройбанк СПб) — создан в 1990 году. В 2007 году вошёл в группу ВТБ и переименован в Банк ВТБ Северо-Запад. В марте 2011 года реорганизован в Северо-Западный региональный центр Банка ВТБ.
 Архангельскпромстройбанк — ликвидирован в октябре 2002 года.
 Белгородпромстройбанк — в июле 2013 года преобразован в «Белгородский филиал ОАО АКБ „Металлинвестбанк“»
 Дальпромстройбанк (Хабаровск) — ликвидирован в марте 2004 года.
 Махачкалапромстройбанк — ликвидирован в мае 2008 года.
 Нижегородпромстройбанк (Нижний Новгород) — ликвидирован в сентябре 2011 года.
 Омский промстройбанк — ликвидирован в августе 2006 года.
 Ростпромстройбанк (Ростов-на-Дону) — ликвидирован в сентябре 2010 года.
 Ставропольпромстройбанк
 Татпромстройбанк (Казань) — ликвидирован в октябре 2003 года.
 Томскпромстройбанк
 Удмуртпромстройбанк (Ижевск) — ликвидирован в марте 2012 года.
 Уралпромстройбанк (Екатеринбург) — ликвидирован в феврале 2005 года.
 Читапромстройбанк — ликвидирован в декабре 2009 года.
 Чувашкредитпромбанк (Чебоксары) - ликвидирован 7 ноября 2019 года

Примечания 

Банки России